Dothideales är en ordning av svampar. Dothideales ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dothideales